Eddy Vilard – attore messicano
 Hervé Vilard – cantante francese